Boe (distrito) — distrito de Nauru
 Bororos — grupo indígena Bororo autodenominado Boe
 Bob Overton Evans — engenheiro norte-americano conhecido como "Boe" Evans
 Boeing — cuja identificação da ICAO é BOE 
 Boletim Oficial do Estado — diário oficial do Estado Espanhol

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de siglas